

Géographie 
Léï, commune du Burkina Faso
Lei, commune italienne de la province de Nuoro en Sardaigne
Lei, rivière néerlandaise du Brabant-Septentrional
Lei, rivière chinoise affluent du fleuve Xiang.

Monnaie, objets, personnage 
Lei, pluriel de leu, monnaie roumaine et moldave.
lei, nom du collier de fleurs hawaïen
 lei, un des bronzes chinois dans la Chine antique destiné à contenir une boisson fermentée, ou son prototype en céramique.
Lei Fei, personnage de la série de jeux de combat Virtua Fighter de Sega.
lei, traduction de "elle" et de "vous" en italien

Acronymes et abréviations 
 LEI, abréviation de  (identifiant d'entité légale).

Personne 
 Hermann Lei, homme politique suisse.
Lei Lina, pongiste handisport chinoise concourant pour l'Australie

Homonymie de toponyme
Homonymie d'acronyme